Рио Трапиче има више значења:

 Рио Трапиче (Сан Лукас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Трапиче (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику